Bélaïd Abdesselam – politico algerino
 Rhadi Ben Abdesselam – maratoneta e mezzofondista marocchino
 Robert Abdesselam – tennista francese